Pierwszy rząd Kazimierza Bartla (15 maja 1926 – 4 czerwca 1926)
 Drugi rząd Kazimierza Bartla (8 czerwca 1926 – 24 września 1926)
 Trzeci rząd Kazimierza Bartla (27 września 1926 – 30 września 1926)
 Czwarty rząd Kazimierza Bartla (28 czerwca 1928 – 13 kwietnia 1929)
 Piąty rząd Kazimierza Bartla (29 grudnia 1929 – 17 marca 1930)